

Прізвище 

 Анна Регсдейл Кемп (нар. 1982) — американська актриса.
 Джек Кемп (1935—2009) — американський політик, конгресмен.
 Коллін Кемп ( 1953) — американська акторка.
 Стейсі Кемп ( 1988) — британська фігуристка.
 Шон Кемп ( 1969) — американський баскетболіст, центровий.

Топонім

Кемп — тауншип у штаті Міннесота.
 Кемп — округ (графство) у штаті Техас
 Кемп — місто, штат Оклахома
 Кемп — місто, штат Техас
 Кемп-Гілл — містечко в окрузі Таллапуса, штат Алабама

Інше 
 Кемп-Леджейн — Військова база морської піхоти Кемп-Леджейн () — чинна військова база Корпусу морської піхоти Збройних сил США

Див. також 
 Камп
Англійські прізвища